Il existe plusieurs statues équestres de Louis XIV :
 la statue équestre de  sous les traits de Marcus Curtius, à l'orangerie du château de Versailles, avec deux copies, dans le parc de Versailles et dans la cour Napoléon du palais du Louvre à Paris ;
 la statue équestre de , sur la place d'Armes devant le château de Versailles ;
 la statue équestre de , sur la place des Victoires à Paris ;
 la statue équestre de Louis XIV, sur la place Bellecour à Lyon ;
 la statue équestre de , sur la place de la Libération à Dijon ;
 la statue équestre de , sur la promenade du Peyrou à Montpellier.

Voir aussi 
 
 Liste de statues équestres de France